Fumio Hayasaka (1914-1955), compositeur japonais
Naoto Hayasaka (né en 1995), gymnaste artistique japonais
Ryota Hayasaka (né en 1985), footballeur japonais
Yoshie Hayasaka (née en 1975), actrice japonaise et ancienne chanteuse de J-pop